Gerholz ist der Name folgender Personen:
 Karl-Heinz Gerholz, deutscher Pädagoge und Hochschullehrer

Orte:
 Gerholz (Weitnau), Weiler des Markts Weitnau, Landkreis Ostallgäu, Bayern